Линицкий — фамилия. Линицкие — дворянский род. Известные носители:

 Линицкий, Леонид Леонидович (1900—1954) — советский разведчик.
 Линицкий, Пётр Иванович (1839—1906) — философ, богослов, профессор Киевской духовной академии.
 Смирнов, Яков Иванович (при рождении — Линицкий) (1759—1840) — протоиерей при церкви русской миссии в Лондоне в 1780—1837 годах.
 Варлаам (Леницкий) (?—1741) — российский церковный деятель XVIII века.

Линицкая
 Линицкая, Любовь Павловна (1866—1924) — украинская советская актриса театра и кино.